«Ederlezi» es una canción folclórica de la minoría gitana (romaní) en los Balcanes. Debe su nombre al festival de primavera Ederlezi, muy celebrado por los gitanos romaníes, en particular en los Balcanes para festejar el regreso de la estación. Ederlezi es el nombre romaní para la fiesta serbia Đurđevdan, consagrada a San Jorge y se celebra el 6 de mayo en la iglesia ortodoxa.

Las diversas escrituras (Herdeljez o Erdelezi) son variantes de Hıdırellez (una palabra que surge de la mezcla de los profetas Al-Khidr y Elías), en turco, una festividad que señala la llegada de la primavera, que ocurre cerca de cuarenta días después del equinoccio de primavera. La versión de Goran Bregović es conocida, en particular por ser utilizada en Tiempo de los gitanos de Emir Kusturica, y en Borat de Sacha Baron Cohen.

Versiones 

El ya disuelto grupo de rock Bijelo Dugme de la ex Yugoslavia produjo una versión de la canción en serbocroata usando la melodía, pero con letras muy diferentes, intitulada "Đurđevdan je a ja nisam s onom koju volim" e incluida en su álbum Ćiribiribela de 1988. Existe otra versión realizada por Kroke.

El grupo de Bulgaria Ku-ku band con el cantante Slavi Trifonov realizó varios cover en sendas lenguas, como Gergyovden en búlgaro, Свети Георги en serbo-búlgaro, y Erdelezi en un conjunto de idioma romaní, serbio y búlgaro. Otra versión es la del cantante búlgaro gitano (romaní) Kondio

En el cine 

Ederlezi fue utilizada en la cinta Tiempo de los gitanos de Emir Kusturica, en la muy conocida versión de Goran Bregović, cuyo título completo es "Ederlezi (Scena Djurdjevdana Na Rijeci)" (La escena de Đurđevdan en el río).

También aparece en la película Borat: lecciones culturales de América para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán de Sacha Baron Cohen, aunque no presenta relación alguna con la música de Kazajistán.

En ambas bandas sonoras aparece Bregović en los créditos, aunque no es ni su compositor, ni su cantante. Bregović también grabó una versión con letras en polaco, titulada "Nie ma, nie ma ciebie", junto a la cantante Kayah.

Letras

Referencias

Enlaces externos 
 Amazon.co.uk Ficha de Borat.
 Ederlezi de Mihkel Kaevats. Books, LLC. 2003. Consultado en Google libros. ISBN 9949-408-03-2, 9789949408030.
 Romani Music: Gipsy Kings, Gypsy Jazz, Lutari, Manele, Hungarian Hip Hop, Ederlezi, Romany Anthem, Oek, Nicolas Reyes, Gypsy Scale. Books, LLC. 2010. Consultado en Google libros. ISBN 1-156-86445-3, 9781156864456.

Música gitana